Příjmení Rosůlek sdílí více osob:

 Antonín Pavel Rosůlek (1803–1862), český učitel a hudební skladatel církevních skladeb.
 František Karel Rosůlek (1859–1940), český učitel a vlastivědný pracovník, kulturní historik.
 Jan Rosůlek (1900–1990), český architekt a římskokatolický kněz.
 Jan Václav Rosůlek (1894–1958), český prozaik.
 Marie Rosůlková (1901–1993), česká herečka.
 Miroslav Rosůlek (*1943), český plochodrážní závodník a trenér.
 Přemysl Rosůlek (*1971), český politolog.
 Václav Rosůlek (1804–1842), český sochař.